Phegley est un patronyme porté notamment par :

 Josh Phegley (1988-), joueur de baseball américain,
 Roger Phegley (1956-), joueur de basket-ball américain.